Richard, Rikard eller Rickard Lindström kan syfta på

 Rikard Lindström (1882–1943), svensk konstnär och författare
 Richard Lindström (skådespelare) (1892–1940), svensk skådespelare och manusförfattare
 Rickard Lindström (politiker) (1894–1950), svensk journalist och socialdemokratisk politiker